Ribe (stad), een stad in Denemarken
 Ribe (provincie), een provincie van Denemarken
 Ribe Domsogn, een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Esbjerg
 Bisdom Ribe, (Deens: Ribe Stift) is een bisdom van de Deense Volkskerk in Denemarken
 Station Ribe, een station in de Deense stad Ribe